Lokoundjé peut désigner :
 la Lokoundjé, un cours d'eau du Cameroun
 Lokoundjé, une commune du Cameroun